

Населені пункти та їхні частини
 Пшимяркі — село в гміні Уршулін Володавського повіту Люблінського воєводства
 Пшимяркі — село в гміні Ксенжполь Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Пшимяркі — село в гміні Броди Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства
 Пшимяркі — село в гміні Свідвін Свідвинського повіту Західнопоморського воєводства

 Пшимяркі — частина міста Ригліце в Тарновському повіті Малопольського воєводства
 Пшимяркі — частина міста Йорданув у Суському повіті Малопольського воєводства
 Пшимяркі — частина міста Буковно в Олькуському повіті Малопольського воєводства
 Пшимяркі — частина міста Седльце в Мазовецькому воєводстві
 Пшимяркі — частина міста Пільзно в Дембицькому повіті Підкарпатського воєводства
 Пшимяркі — частина села Недзелиська в гміні Щебрешин Замойського повіту Люблінського воєводства
 Пшимяркі — частина села Зарубка в гміні Цицув Ленчинського повіту Люблінського воєводства
 Пшимяркі — частина села Комарув-Осада в гміні Комарув-Осада Замойського повіту Люблінського воєводства
 Пшимяркі — частина села Букова-Велика в гміні Савін Холмського повіту Люблінського воєводства
 Пшимяркі — частина села Мокреліпе в гміні Радечниця Замойського повіту Люблінського воєводства
 Пшимяркі — частина села Вогинь у гміні Вогинь Радинського повіту Люблінського воєводства
 Пшимяркі — частина села Жероцин у гміні Дрелюв Більського повіту Люблінського воєводства
 Пшимяркі — частина села Людвінув у гміні Дорогуськ Холмського повіту Люблінського воєводства
 Пшимяркі — частина села Лонжек-Ординацький в гміні Янів-Любельський Янівського повіту Люблінського воєводства
 Пшимяркі — частина села Серокомля в гміні Серокомля Луківського повіту Люблінського воєводства
 Пшимяркі — частина села Поляни в гміні Криніце Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Пшимяркі — частина села Тарношин у гміні Ульгувек Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Пшимяркі — частина села Александрув у гміні Александрув Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Пшимяркі — частина села Вельонча-Кольонія в гміні Щебрешин Замойського повіту Люблінського воєводства
 Пшимяркі — частина села Чоснувка в гміні Біла Підляська Більського повіту Люблінського воєводства
 Пшимяркі — частина села Красев у гміні Боркі Радинського повіту Люблінського воєводства
 Пшимяркі — частина села Міхалувка в гміні Модлібожице Янівського повіту Люблінського воєводства
 Пшимяркі — частина села Кулик у гміні Селище Холмського повіту Люблінського воєводства
 Пшимяркі — частина села Вронін у гміні Конюша Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Пшимяркі — частина села Залясова в гміні Риґліце Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Пшимяркі — частина села Злота в гміні Чхув Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Пшимяркі — частина села Боженцин у гміні Боженцин Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Пшимяркі — частина села Ґраюв у гміні Величка Велицького повіту Малопольського воєводства
 Пшимяркі — частина села Ґай в гміні Моґіляни Краківського повіту Малопольського воєводства
 Пшимяркі — частина села Вісьнич-Мали в гміні Новий Вісьнич Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Пшимяркі — частина села Бельча в гміні Боженцин Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Пшимяркі — частина села Лиса-Ґура в гміні Дембно Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Пшимяркі — частина села Сьвенцице в гміні Слабошув Меховського повіту Малопольського воєводства
 Пшимяркі — частина села Себоровіце в гміні Міхаловіце Краківського повіту Малопольського воєводства
 Пшимяркі — частина села Фалькова в гміні Ценжковіце Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Пшимяркі — частина села Скшинка в гміні Добчице Мисьленицького повіту Малопольського воєводства
 Пшимяркі — частина села Гомжиська в гміні Навойова Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Пшимяркі — частина села Люсіна в гміні Моґіляни Краківського повіту Малопольського воєводства
 Пшимяркі — частина села Барвалд-Дольни в гміні Вадовіце Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Пшимяркі — частина села Білянка (Белянка) в гміні Горлиці Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Пшимяркі — частина села Бжезе в гміні Клай Велицького повіту Малопольського воєводства
 Пшимяркі — частина села Запуста в гміні Сенно Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Пшимяркі — частина села Ліпники в гміні Лисе Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Пшимяркі — частина села Забайка в гміні Ґлоґув-Малопольський Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Пшимяркі — частина села Пшедбуж у гміні Кольбушова Кольбушовського повіту Підкарпатського воєводства
 Пшимяркі — частина села Домостава в гміні Яроцин Ніжанського повіту Підкарпатського воєводства
 Пшимяркі — частина села Рудка в гміні Сенява Переворського повіту Підкарпатського воєводства
 Пшимяркі — частина села Солонка в гміні Любеня Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Пшимяркі — частина села Рокитниця (Рокетниця) в гміні Рокитниця Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Пшимяркі — частина села Германова в гміні Тичин Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Пшимяркі — частина села Ярочин (Яроцин) у гміні Яроцин Ніжанського повіту Підкарпатського воєводства
 Пшимяркі — частина села Воля-Жечицька в гміні Радомишль-над-Сяном Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Пшимяркі — частина села Люториж у гміні Боґухвала Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Пшимяркі — частина села Носувка в гміні Боґухвала Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Пшимяркі — частина села Совіна в гміні Колачице Ясельського повіту Підкарпатського воєводства
 Пшимяркі — частина села Зґлобень у гміні Боґухвала Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Пшимяркі — частина села Забеле в гміні Кольно Кольненського повіту Підляського воєводства
 Пшимяркі — частина села Коричани в гміні Жарновець Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Пшимяркі — частина села Серадзиці в гміні Казімежа-Велька Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Пшимяркі — частина села Ліповиця в гміні Хенцини Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Пшимяркі — частина села Шарбкув у гміні Піньчув Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Пшимяркі — частина села Вонсош у гміні Конське Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Пшимяркі — частина села Янув у гміні Тарлув Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Пшимяркі — частина села Воля-Вонкопна в гміні Ракув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Пшимяркі — частина села Фаніславиці в гміні Лопушно Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Пшимяркі — колонія в гміні Воля-Угруська Володавського повіту Люблінського воєводства
 Пшимяркі — колонія в гміні Барлінек Мисліборського повіту Західнопоморського воєводства
 Пшимяркі — колонія в гміні Мислібуж Мисліборського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки